Le nom commun effondrement désigne un écroulement ; un changement radical et perçu négativement ou une réduction drastique voire fatale.

Civilisation 
 Risques d'effondrements environnementaux et sociétaux : étude du déclin ou de la disparition des espèces vivantes et de la civilisation industrielle ;
 Limites planétaires et effondrement des sociétés ;
 Effondrement de l'âge du bronze ;
 Effondrement de la civilisation maya classique ;
 Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (2005), essai de Jared Diamond.

Sciences 
 Effondrement écologique, en biologie ;
 Effondrement gravitationnel, en astronomie ;
 Effondrement , en géologie ;
 Effondrement minier, en géologie.

Titres 

 L'Effondrement, série diffusée sur Canal+ (2019) ;
 L'Effondrement de l'empire, roman de science-fiction de John Scalzi (2017) ;
 Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, essai de Jared Diamond (2005).
 Comment tout peut s'effondrer, essai de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (2015)

Voir aussi